Jerzy z Walii, właśc. George Alexander Louis of Wales (ur. 22 lipca 2013 w Londynie) – członek brytyjskiej rodziny królewskiej książę Zjednoczonego Królestwa, pierworodny syn Wilhelma, księcia Walii, i Katarzyny, księżnej Walii. Jest drugą osobą, po swoim ojcu, w kolejce do tronu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Biografia

Narodziny i chrzest 

Informacje o ciąży księżnej Cambridge zostały oficjalnie podane przez Pałac Świętego Jakuba 3 grudnia 2012, kiedy Katarzyna trafiła do szpitala. 14 stycznia 2013 ogłoszono, że dziecko przyjdzie na świat w połowie lipca, a stan księżnej uległ poprawie. Królewska ciąża wzbudziła ogromne zainteresowanie mediów na całym świecie, a od pierwszych dni lipca pod Szpitalem Świętej Marii w dzielnicy Paddington w Londynie koczowali dziennikarze i turyści. Poród nastąpił 22 lipca 2013 o godz. 16:24 (czasu brytyjskiego), obecny przy nim był również Książę Wilhelm. 23 lipca po południu powitano narodziny chłopca 103 salwami w londyńskim Garden Park (41) i w Tower (62), natomiast później potomek pary został zaprezentowany na schodach prywatnej kliniki Lindo w Szpitalu Św. Marii.

Książę Jerzy został ochrzczony 23 października 2013 przez arcybiskupa Canterbury Justina Welby’ego podczas ściśle prywatnej ceremonii w Kaplicy Królewskiej w Pałacu św. Jakuba. Pierwsze imię otrzymał w hołdzie prapradziadkowi Jerzemu V i pradziadkowi Jerzemu VI, drugie jest również drugim imieniem jego dziadka, króla Karola III, a trzecie – jednym z imion ojca, księcia Wilhelma oraz imieniem mentora Karola, lorda Mountbattena. Został podany do chrztu w replice sukni chrzcielnej z 1841, w której chrzest przyjęła księżniczka Wiktoria, najstarsza córka królowej Wiktorii i późniejsza cesarzowa Niemiec. Książę otrzymał aż siedmioro rodziców chrzestnych spośród dalszej rodziny i przyjaciół jego rodziców, przy czym nie było w tym gronie osób zaliczanych do ścisłej rodziny królewskiej.

Edukacja 
W styczniu 2016 zaczął uczęszczać do przedszkola Westacre Montessori School Nursery w hrabstwie Norfolk. 7 września 2017 rozpoczął naukę w szkole podstawowej – Thomas’s School w Battersea w Londynie. Podobnie jak wcześniej inni członkowie rodziny królewskiej, na potrzeby szkolne używa tytułu swojego ojca jako nazwiska, czyli funkcjonuje jako uczeń George Cambridge.

Członek rodziny królewskiej 
Książę zajmuje drugie miejsce w linii sukcesji brytyjskiego tronu i ma szanse, by w przyszłości zostać królem Wielkiej Brytanii i pozostałych państw królestw wspólnoty. Wyprzedza go ojciec, książę Walii, a miejsce za nim zajmuje jego siostra, Charlotte Elizabeth Diana.

Zgodnie z dokumentem Elżbiety II z 31 grudnia 2012 roku ma prawo do używania predykatu Jego Królewskiej Wysokości. Oficjalną rezydencją księcia Jerzego jest pałac Kensington w Londynie.

Drzewo genealogiczne 
Książę Jerzy jest pierwszym dzieckiem księcia Wilhelma i jego żony, księżnej Katarzyny. Jego dziadkami są ze strony ojca król Karol III i zmarła tragicznie księżna Diana, a ze strony matki – Michael i Carole Middletonowie. Jego pradziadkami byli królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II i książę Filip.

Przypisy 
 

Urodzeni w 2013
Windsorowie
Ludzie urodzeni w Londynie